The Sad Machinery Of Spring é o sexto álbum do Tin Hat Trio (atualmente Tin Hat), lançado em 2007, o álbum é sem dúvida um dos melhores da banda, destaque para a magnífica interpretação para a canção folclórica americana Dayse Bell; outro destaque também pra primeira faixa do álbum chamada Old World, que possui uma temática bachiana. Mas são só destaques, há outras faixas igualmente magníficas.
Álbuns de 2007